Sarris peut faire référence à :
 Mikhális Sarrís (né en 1946), homme politique chypriote
 , critique de film et scénariste entre autres du film Justine
  (né en 1975), sprinter grec ;
  (1881–1917), révolutionnaire grec
 Giorgos Sarris, président de la Fédération hellénique de football
 Tom Sarris, porte-parole de Nintendo
 Général Roth'h'ar Sarris, personnage du film américain Galaxy Quest (1999)

Voir aussi